

Persone 
 Pierre Chenal (1904-1990) – regista francese
 Giuliana Chenal Minuzzo – nome da sposata di Giuliana Minuzzo (1931) – sciatrice alpina italiana
 Joël Chenal (1973) – sciatore alpino francese

Geografia

Italia 
 Chenal – frazione del comune italiano di Montjovet, in Valle d'Aosta
 Castello di Chenal – castello che si trova a Chenal